Лобок:

 уменьшительное от лоб:
 лобок — в анатомии мягкотканное образование, расположенное над наружными половыми органами человека
 лобок — в иконописи — изображение верхней части лица персонажа
 лобок — местное название лысины
 лобок — в скорняжном деле часть кожи или меха с головы животного
 лобок — местное название передней части кровли избы
 имена собственные:
 географические названия:
 Лобок (Loboc) — река на острове Бохол, Филиппины
 Лобок — деревня в Невельском районе Псковской области
 персоналии:
 Александр Михайлович Лобок — российский антрополог и педагог